Jane Eyre est une héroïne de fiction créée par Charlotte Brontë. Elle est le personnage éponyme de diverses œuvres, son usage est fréquent et fait notamment référence à :

Œuvres

Littérature 
 Jane Eyre, roman de Charlotte Brontë publié en 1847.

Cinéma 
 en 1910 : Jane Eyre, réalisé par Theodore Marston, avec Irma Taylor et Frank Hall Crane ;
 en 1914 : Jane Eyre, réalisé par Martin Faust, avec Lisbeth Blackstone et John Charles ;
 en 1915 : Jane Eyre, réalisé par Travers Vale ;
 en 1934 : Jane Eyre, réalisé par Christy Cabanne, avec Virginia Bruce et Colin Clive ;
 en 1944 : Jane Eyre, réalisé par Robert Stevenson, avec Joan Fontaine et Orson Welles ;
 en 1996 : Jane Eyre, réalisé par Franco Zeffirelli, avec Charlotte Gainsbourg et William Hurt ;
 en 2011 : Jane Eyre, réalisé par Cary Fukunaga, avec Mia Wasikowska, Michael Fassbender et Jamie Bell.

Télévision 
 en 1961 : Jane Eyre, réalisé par Marc Daniels, avec Sally Ann Howes ;
 en 1970 : Jane Eyre, réalisé par Delbert Mann, avec Susannah York et George C. Scott ;
 en 1973 : Jane Eyre, avec Sorcha Cusack et Michael Jayston ;
 en 1983 : Jane Eyre, réalisé par Julian Amyes, avec  et Timothy Dalton ;
 en 1997 : Jane Eyre, réalisé par Robert William Young, avec Samantha Morton et Ciarán Hinds ;
 en 2006 : Jane Eyre, réalisé par Susanna White, avec Ruth Wilson et Toby Stephens.

Voir aussi 
 L'Affaire Jane Eyre (titre original : The Eyre Affair), le premier roman de l'auteur britannique Jasper Fforde paru en 2001.